Альберт Зурабович Габараев (28 сентября 1997, Ардон, Северная Осетия, Россия) — российский футболист, защитник казахстанского клуба «Тобол» Костанай.

Карьера 
Воспитанник владикавказской спортшколы «Юность». В 2017 году попал в состав клуба ПФЛ «Афипс», но за его основной состав защитник так и не сыграл. Некоторое время Габараев выступал в чемпионате Крыма за ялтинский «Рубин» и клуб «Фаворит-ВД-Кафа». Зимой 2020 года футболист покинул полуостров и перешел с стан лидера Первого дивизиона Армении «Уэст Армении».

В середине июля 2020 года россиянин заключил контракт с коллективом белорусской Высшей лиги «Городеей». Дебют Габараева в элите местного футбола состоялся 25 июля в гостевом матче против минского «Динамо», который завершился победой соперника со счетом 1:0.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Уэст Армения»
Игроки ФК «Городея»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Ноа»
Игроки ФК «Родина»